Okręty US Navy o nazwie USS "Maury", pochodzącej od Matthew Maury`ego:
 Pierwszy "Maury" (DD-100) był niszczycielem typu Wickes, który brał udział w walkach I wojny światowej.
 Drugi  USS "Commodore Maury" (SP-656) był jednostką patrolową i trałowcem w czasie I wojny  światowej.
 Trzeci "Maury" (DD-401) był niszczycielem typu Gridley, który brał udział w działaniach II wojny światowej.
 Czwarty "Maury" (AGS-16) był okrętem zaopatrzeniowym typu Artemis. Brał udział w działaniach II wojny światowej, wojny koreańskiej i wietnamskiej

Inne okręty noszące nazwę pochodzącą od Maury`ego 
 "Maury" TAGS 60 okręt badawczy typu Pathfinder
 USNS "Maury" (T-AGS 39) został zbudowany w 1989 w Bethlehem steel Corporation. Zaprojektowany jako oceanograficzny okręt badawczy dla US Navy. W tamtym czasie "Maury" (numer kadłuba 4667) był największym i najszybszym okrętem oceanograficznym.

Maury